CVT, sigle composé des trois lettres C, V et T, peut faire référence à :
 Centre de vol à voile de l’Institut polytechnique de Turin, ayant construit la version CVT M-200 de l'Aer Pegaso M 100S, un planeur ;
 Continuously variable transmission ou Continuously variable torque (en français, transmission à variation continue), un type de transmission automobile ;
 charger-vérifier-traiter, une méthode de programmation des formulaires Web dans le logiciel SPIP ;
 choc véhicule terrestre, un terme utilisé dans le domaine des assurances.
 Counter Vandalism Team, un terme du jargon de certains environnements wiki (tel que Miraheze par exemple) qui désigne les membres volontaires chargés de contrer les vandalismes.

CVT est aussi un code qui peut faire référence à :
 , à Baginton, en Angleterre, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Training Aircraft Carrier, un porte-avions d'entrainement, selon la Liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Code